Faranah (stad), stad in Guinee
 Faranah (regio), regio in Guinee
 Faranah (prefectuur)